Дискографија Баје Малог Книнџе#Идемо даље
 Идемо даље (албум Кокета)